powszechność wyborów
 Kościół powszechny

Zobacz też 
 równość
 uniwersalizm